Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1960 года прошёл 6-7 февраля на Вайллант Арена в Давосе (Швейцария). В нём приняли участие 44 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель СССР Борис Стенин.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Февраль 1960 года
Спорт в Швейцарии в 1960 году
Международные спортивные соревнования в Давосе
Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)